Блайден () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1925—1975) — американский актёр.
  (род. 1971) — американская журналистка и медработница.
 Блайден, Эдуард Уилмот (1832—1912) — просветитель, писатель, политик, дипломат, основной идеолог панафриканизма второй половины XIX — начала XX века.